Сантья́го ( — Святой Яго) — испаноязычный топоним, а также производная от него фамилия. Для одноимённых в оригинальном написании португалоязычных топонимов и фамилии см. . Может означать:

Топоним

Венесуэла 
 Сантьяго-де-Леон-де-Каракас — полное официальное название города Каракаса.
 Сантьяго-де-лос-Кабальерос-де-Мерида — полное официальное название города Мериды.

Доминиканская Республика 
 Сантьяго — провинция в Доминиканской Республике.

Составные названия 
 Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос — город, административный центр провинции Сантьяго.

Испания 
 Сантьяго — район (комарка), провинция Ла-Корунья автономного сообщества Галисия.

Составные названия 
 Вильямайор-де-Сантьяго — муниципалитет в провинции Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Сантьяго-де-Компостела — столица испанского автономного сообщества Галисия.
 Сантьяго-дель-Тейде — муниципалитет в провинции Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарских островах.
 Оркахо-де-Сантьяго — муниципалитет в провинции Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Плайя-Сантьяго — город на острове Гомера, Канарские острова.

Колумбия 
 Сантьяго — город и муниципалитет в составе департамента Путумайо.
 Сантьяго — город и муниципалитет в составе департамента Северный Сантандер.

Куба 
 Сантьяго-де-Куба — город в провинции Сантьяго-де-Куба.
 Сантьяго-де-Куба — провинция на Кубе.

Мексика 
 Сантьяго — город в штате Нуэво-Леон.
 Сантьяго — город в штате Южная Нижняя Калифорния.

Составные названия 
 Сантьяго-де-Керетаро — город в штате Керетаро.
 Сантьяго-Хусталуака — город в штате Оахака.
 Сантьяго-Папаскиаро — город в штате Дуранго.
 Сантьяго-Тустла — город в штате Веракрус.

Перу 
 Сантьяго — река в Перу.

Филиппины 
 Сантьяго — остров на Филиппинах.

Чили 
 Сантьяго — столица страны.

Эквадор 
 Сантьяго — остров в архипелаге Галапагосские острова.

Персоналии 
 Сантьяго, Келли (род. 1979) — американская разработчица и продюсер видеоигр венесуэльского происхождения.
 Сантьяго, Леонардо (род. 1983) — бразильский футболист.
 Сантьяго, Микель (род. 1975) — испанский писатель, автор романов-триллеров.
 Сантьяго, Сандра (род. 1957) — американская телевизионная актриса.
 Сантьяго, Тесси (род. 1975) — американская актриса кубинского происхождения.
 Сантьяго, Уго (1939—2018) — аргентинский и французский кинорежиссёр, сценарист, представитель экспериментального кино.

Прочее 
 Орден Сантьяго — испанский рыцарский орден.
 «Сантьяго Бернабеу» — футбольный стадион, в Мадриде, Испания.
 «Сантьяго» — корабль Понсе де Леона.

См. также